Ваджрадхара:

 Ваджрадхара — в Ваджраяне изначальный Будда.
 Ваджрадхара Нигума — тантрическая йогиня, одна из основоположниц тантрических буддийских практик.
 Ваджрадхара-линг — тибетский буддийский центр, расположенный во Франции.